Le Piz Alv désigne : 
 le Piz Alv (ou Piz Bianco) un sommet dans la chaîne de la Bernina en Suisse ;
 le Piz Alv, un sommet des Alpes lépontines, le tripoint entre les cantons suisses d'Uri, des Grisons et du Tessin ;
 le Piz Alv, un sommet de la chaîne de l'Oberhalbstein dans les Grisons en Suisse ;
 le Piz Alv, un sommet de la chaîne de Livigno dans les Grisons en Suisse.